Nestle peut désigner :
 Nestlé, une multinationale suisse.

Patronyme 

 Eberhard Nestle, un bibliste allemand  (1851 - 1913).
 Erwin Nestle, un bibliste allemand  (1883 - 1972), fils d'Eberhard Nestle.
 Henri Nestlé un pharmacien et industriel suisse (1814 - 1890).